Kazuki Nagasawa (Chiba, 16 de dezembro de 1991) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kazuki Nagasawa começou a carreira no Yokohama F. Marinos. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds